Luís Gonzaga Arruda Paes (São Paulo, 8 de maio de 1926) foi um instrumentista, arranjador, maestro e compositor de música popular brasileira.

Músicos de música popular brasileira
Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo